Wilhelm Crone ist der Name folgender Personen:

 Wilhelm Crone (1729–1784), deutscher Priester, Abt von Marienfeld, siehe Wilhelmus Crone 
* Wilhelm Crone (Schriftsteller) (1873–1938), deutscher Schriftsteller, Lehrer und Heimatforscher

Siehe auch:
 Wilhelm Crohne (1880–1945), deutscher Jurist